

Onomastica
Mainardo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Religiosi
Mainardo (... – prima dell'8 agosto 1074) – cardinale italiano
Mainardo (XI secolo – 1116) – vescovo di Torino
Mainardo (....1088) - vescovo di Urbino
Meinardo di Riga (1134-1196) - vescovo di Livonia
Nobili
Mainardo I di Gorizia (1102–1142) - conte di Gorizia
Mainardo I di Hohenzollern-Sigmaringen (1605-1681) - Principe di Hohenzollern-Sigmaringen
Mainardo II di Hohenzollern-Sigmaringen (1673-1715) - di Hohenzollern-Sigmaringen
Mainardo I di Tirolo-Gorizia (1194-1258) - conte di Gorizia ed Istria e conte di Tirolo
Mainardo II di Tirolo-Gorizia (12138-1295) - duca dell'Alta Baviera e conte di Tirolo
Mainardo III di Tirolo-Gorizia (1344-1363) - conte del Tirolo, duca di Carinzia e di Carniola e conte di Gorizia